Нин Бин () је град у Вијетнаму у покрајини Ninh Binh. Према резултатима пописа 2009. у граду је живело 130.517 становника.

Референце 

Градови у Вијетнаму
Википројект географија/Насеља у Вијетнаму